KRTAP10-1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 282 амінокислот, а молекулярна маса — 28 660.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки